Pflegerschloss (Residenz eines Pflegers) steht für
 Pflegerschloss Eschlkam
 Pflegerschloss Frankenburg, Oberösterreich 
 Burg Hauenstein (Steiermark) (umgangssprachlich)
 Pflegerschloss Obergünzburg
Pflegerschloss Trostburg für Burg Trostberg
 Pflegerschloss Velden
 Pflegerschloss Vohburg 
 Pflegerschloss Waldmünchen